Horst Gewiss (* 1952), deutscher Radsportler
 Gewiss S.p.A., italienischer Elektrohersteller
 Gewiss-Bianchi, italienisches Radsportteam